Nieuwerkerk steht für

 Nieuwerkerk aan den IJssel, eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Südholland
 Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland), ein Dorf in der Gemeinde Schouwen-Duiveland in der niederländischen Provinz Zeeland